— японская авиастроительная компания, просуществовавшая до окончания Второй мировой войны.

История 
Компания была выведена в марте 1943 года из состава головной фирмы , существовавшей с 1898 года в Нагое. Само же авиастроение началось в 1920 году, когда компания начала производство планеров на своём головном заводе «Фунаката» () в Нагое. Производство двигателей было начато компанией в 1927 году. В 1938 году производство двигателей было переведено на вновь построенный завод в районе Ацута () южнее центра Нагои. Там же, в Нагое, в 1941 году был построен завод «Эйтоку» ().

В конце 1944 года, после начала американских бомбардировок, «Айти» приступила к рассредоточению производства: был построен завод в городе Огаки префектуры Гифу и подземный завод в Сэто, в 15 км к северо-востоку от Нагои. Производство двигателей было передано на Морской арсенал Цу и подземный завод к юго-востоку от Цу.

Производство 
Ведущими конструкторами компании были: Морисигэ Мори (), Токуитиро Гомё (), Кисиро Мацуо (), Норио Одзаки ().

Основными разработками и производимыми самолётами компании были:
 гидросамолёты:
 Е13А
 Е16А
 палубные ударные самолёты:
 D1A
 D3A
 В7А

Единственным двигателем, выпускавшимся во время войны фирмой, был Ацута — лицензионный вариант немецкого Даймлер-Бенц DB 601.

Авиастроительные компании Японии
Упразднённые авиастроительные компании Японии
Исчезнувшие компании Японии